Анастаси́я — женское имя, фильмы и другое.

Имя 

 
 Анастасия Гедиминовна (ок. 1320—1345) — первая жена князя московского Симеона Ивановича Гордого.
 
 Анастасия Михайловна (1860—1922) — великая княжна, дочь великого князя Михаила Николаевича.
 Анастасия Николаевна (1901—1918) — великая княжна, дочь Николая II.
 Анастасия Романовна — первая жена царя Ивана Грозного.
 Анастасия Юрьевна (ум. 1422) — княгиня Звенигородская, жена Юрия Дмитриевича.
 Анастасия Ярополковна (1074—1158) — княгиня минская, дочь князя волынского Ярополка Изяславича.
 Анастасия Ярославна (ок. 1023—1074/1094) — старшая дочь Ярослава Мудрого.

 Анастасия Греческая (1868—1923) — американская наследница, супруга принца Христофора Греческого и Датского.
 Анастасия Мекленбургская (1922—1979) — герцогиня Мекленбургская, дочь великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца IV.
 Анастасия Римская (старшая) — раннехристианская мученица (I век).
 Анастасия Римская (младшая) — преподобномученица (III век).
 Анастасия Сербская — преподобная, мать преподобного Саввы Сербского.
 Анастасия Черногорская (1868—1935) — принцесса черногорская, герцогиня Лейхтенбергская и русская Великая княгиня.

 Анастасия (нач. IV века) — единокровная сестра императора Константина I.
 Анастасия (ок. 360-х гг.) — дочь императора Валента II.

 Анастасия Патрикия (ок. 510—ок. 576) — святая пустынница Александрийская.
 Анастасия Узорешительница — христианская святая, мученица IV века.

 Анастасия (род. 1965) — российская певица.
 Anastacia (, род. 1968) — американская поп-певица.

 Анастасия (Камаева) (1879—1937) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Фильмы 
 «Анастасия» () — американский анимационный фильм 1997 года.
 «Анастасия» — бродвейский мюзикл на основе анимационного фильма 1997 года.
 «Анастасия» () — американский фильм 1956 года.
 «Анастасия» — документальный фильм 2008 года.
 «Анастасия: Загадка Анны» () — телефильм 1986 года.

Другое 
 «Анастасия» () — македонская неофолк-группа.
 «Анастасия» — роман Александра Бушкова.
 (824) Анастасия — астероид, открытый в 1916 году.
 «Анастасия» — главная героиня книг В. Мегре, имя которой дало название многим организациям, связанных с новым религиозным движением «Звенящие кедры России», а также самим участникам этого движения — «анастасиевцам» («анастасийцам»).
 «Анастасия» — песня Юрия Антонова на стихи Леонида Фадеева.
 Анастасия — примечательное высотное здание в Барнауле.
 Анастасия — родник в Крыму.

См. также 

 Настя

Примечания